Příjmení Kindermann nosilo či nosí tyto osobnosti:

 Dominik Kindermann (1739, Šluknov – 1817, Krásná Lípa), český malíř německé národnosti. Ve své tvorbě se soustředil na historické
 Emanuel Ezechiel Kindermann, OFMCap. (1911–1999 Praha), mnich řádu kapucínů z litoměřické diecéze  
 Jan Ferdinand Kindermann, rytíř ze Schulsteinu (1740, Království u Šluknova (Schluckenau-Königswalde) — 1801, Litoměřice), český pedagog, katolický kněz a litoměřický biskup
 ?
 Franz Xaver Kindermann (1842, Nová Grafenwalde (Nové Hraběcí) – 1921, Mikulášovice), českoněmecký politik, bratr Johanna Hermanna
 Johann Hermann Kindermann (1849, Nová Grafenwalde – 1912, Šluknov), českoněmecký rakouský politik, bratr Franze
 Franz Kindermann (1823, Rýmařov – 1894, Frýdlant nad Moravicí), moravskoněmecký rakouský politik, zemský poslanec, otec Otty
 Otto Kindermann (1863, Ondřejov – ?), moravskoněmecký rakouský politik, zemský poslanec, syn moravského politika Franze

Podobná příjmení 
 Kinderman

Německá příjmení
Česká příjmení